Навас-де-Сан-Антонио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 68,95 км². Население — 358 человек (на 2016 год).

Население 
<center>

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии